L'épreuve individuelle masculine de tir à l'arc des Jeux olympiques d'été 2016 de Rio de Janeiro se déroule du 5 au .

Format de la compétition 
La compétition débute avec un tour réunissant les 64 archers. Chaque archer tire un total de 72 flèches (en deux séries de six volées de six flèches), puis est classé  à  en fonction de son score.

Les phases finales commencent en  de finale, où l'archer ayant fini  du tir de qualification rencontre le , le  le  et ainsi de suite. Les matchs se déroulent en 4 volées de 3 flèches, chaque volée se faisant en tir alterné : les archers tirent 1 flèche chacun leur tour, avec 40 secondes par flèche. L'archer remportant le duel participe au tour suivant, le perdant est éliminé, sauf en demi-finales, où les perdants se rencontrent lors du match pour la .

Programme

Résultats

Qualifications

 WR:  record du monde
 OR:  record olympique

Phase finale

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement final

Annexes

Articles connexes 
 Jeux olympiques d'été de 2016
 Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 2016

Liens externes 

Individuel masculin